2000 steht für:
 die natürliche Zahl 2000 (Zahl)
 das Jahr 2000
 BMW 2000, deutsches Automobil
 BMW 2000 GL, südafrikanisches Automobil
 Dacia 2000, siehe Renault 20
 Saab 2000, schwedisches Regionalverkehrsflugzeug
 Buch 2000, Verlag

Siehe auch:
 Zweitausender
 Millenials
 2000 v. Chr.
 Jahr-2000-Problem
 MM